Bițan, Bitzan (Bican, Biczan):
 Ion Bițan
 Ion Bitzan

Nume de familie slave